CAE o Cambridge English: Advanced, examen d'anglès de Cambridge English Language Assessment.
 CAE o Enginyeria assistida per ordinador, un sistema d'enginyeria realitzada amb l'ordinador.